O Samba Internet é um provedor de acesso a rede mundial de computadores, conhecida como internet. Ele oferece acesso a mais de 4.400 municípios brasileiros por meio da linha discada (ou Dial up), é baseado na rede de telecomunicações do Brasil, a rede da Embratel Telecomunicações. 

Samba agora também oferece sites 2.0 com baixo custo e alta tecnologia para profissionais liberais e MPEs.

Ligações externas 
 Site oficial do Samba Internet

Internet
Telecomunicações